El Old Spice Classic es un torneo anual de baloncesto universitario disputado durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias. El torneo inaugural se celebreó los días 23, 24 y 26 de noviembre de 2006. Se disputa en el HP Field House, en el ESPN Wide World of Sports Complex en Orlando (Florida). El formato actual cuenta con ocho equipos de conferencias distintas. La Metro Atlantic Athletic Conference alberga el evento.

Historial

Ediciones

2009
26-27, 29 de noviembre

*Indica partido con prórroga

2008
27-28, 30 de noviembre

2007
22-23, 25 de noviembre

2006
23-24, 26 de noviembre

Mejores quintetos del torneo
2006
Jared Jordan, Marist - MVP
Patrick Beverley, Arkansas
Sonny Weems, Arkansas
Darris Nichols, West Virginia
Frank Young, West Virginia

2007
Courtney Fells, North Carolina State - MVP
Scottie Reynolds, Villanova
Michael Beasley, Kansas State
Will Thomas, George Mason
Jason Thompson, Rider

2008
Jeremy Pargo, Gonzaga - MVP
Raymar Morgan, Michigan State
Josh Heytvelt, Gonzaga 
Obi Muonelo, Oklahoma State
Tyler Smith, Tennessee

2009
Chris Singleton, Florida State - MVP
Lazar Hayward, Marquette
Ekpe Udoh, Baylor
JaMychal Green, Alabama
Manny Harris, Michigan

Palmarés
2009: Florida State Seminoles 57, Marquette Golden Eagles 56
2008: Gonzaga Bulldogs 83, Tennessee Volunteers 74
2007: North Carolina State Wolfpack 69, Villanova Wildcats 68
2006: Arkansas Razorbacks 71, West Virginia Mountaineers 64

Participantes
2010: Boston College, California, Georgia, Manhattan, Notre Dame, Temple, Texas A&M y Wisconsin
2009: Alabama, Baylor, Creighton, Florida State, Iona, Marquette, Michigan y Xavier
2008: Georgetown, Gonzaga, Maryland, Michigan State, Oklahoma State, Siena, Tennessee y Wichita State
2007: Central Florida, George Mason, Kansas State, North Carolina State, Penn State, Rider, South Carolina y Villanova
2006: Arkansas, Marist, Minnesota, Montana, Southern Illinois, Virginia Tech, West Virginia y Western Michigan

Enlaces externos
 Web oficial

Torneos de baloncesto universitario masculino
Día de Acción de Gracias